Самоа принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 4 мужчины и 1 женщина, принимавшие участие в соревнованиях по боксу, лёгкой и тяжёлой атлетике.

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года